Чебоксарская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Чебоксары:

 Чебоксарская ТЭЦ-1
 Чебоксарская ТЭЦ-2

См. также 

 Новочебоксарская ТЭЦ-3